El término urraca común puede referirse a:
Pica pica, de Eurasia; o
Cyanocorax chrysops, de Sudamérica.